Civitella steht für:
 Civitella, Ortsteil der Gemeinde Scheggino
 Civitella Alfedena, Provinz L’Aquila, Abruzzen
 Civitella Casanova, Provinz Pescara, Abruzzen
 Civitella d’Agliano, Provinz Viterbo, Latium
 Civitella d’Arna, Ortsteil von Perugia, siehe auch Arna (Umbrien)
 Civitella del Lago, Ortsteil der Gemeinde Baschi (Umbrien)
 Civitella del Tronto, Provinz Teramo, Abruzzen
 Civitella di Romagna, Provinz Forlì-Cesena, Emilia-Romagna
 Civitella in Val di Chiana, Provinz Arezzo, Toskana – Ort des Massakers von Civitella (29. Juni 1944)
 Civitella Marittima, Hauptort von Civitella Paganico, Toskana
 Civitella Messer Raimondo, Provinz Chieti, Abruzzen
 Civitella di Olevano, früherer Name der Gemeinde Bellegra, Provinz Rom, Latium
 Civitella Paganico, Gemeinde in der Provinz Grosseto, Toskana
 Civitella Roveto, Provinz L’Aquila, Abruzzen
 Civitella San Paolo, Provinz Rom, Latium
 Moio della Civitella, Provinz Salerno, Kampanien
 Civitella (Carosino) in der süditalienischen Provinz Apulien